Псеку́пс () — река в России, протекает в Краснодарском крае и Республике Адыгея, левый приток реки Кубань.

Длина реки — 146 км, площадь водосборного бассейна — 1430 км². В долине Псекупса расположен город-курорт Горячий Ключ.

Течение 

Берёт начало на северных склонах Большого Кавказа, на северо-восточных склонах горы Лысой (высота 974 м). Собирает в себя воды с площади в 1430 км² и, проделав путь в 146 км, впадает слева в реку Кубань (в Краснодарское водохранилище), против восточной окраины Краснодара. При строительстве Краснодарского водохранилища устье реки было затоплено. 

Долина Псекупса в горной части бассейна довольно узка и покрыта густыми лесами. Течение реки — быстрое. Не доходя до города Горячего Ключа, в ряде мест долина реки расширяется, образуя поляны. Прорвавшись сквозь Волчьи ворота между куэстовыми хребтами Котх и Пшаф, Псекупс расширяет свою долину и уже плавно, неторопливо течёт мимо невысоких, покрытых дубовым лесом и табачными плантациями холмов.

В нижнем течении протекает по равнине в низких, частично обвалованных берегах.

Псекупс принимает в себя многочисленные левобережные и правобережные притоки в виде небольших горных речек. Наиболее значительными его притоками являются реки Чепси и Каверзе.

Гидрология 

Река Псекупс питается в основном атмосферными осадками и грунтовыми водами (питание смешанное, с преобладанием дождевого). Режим у неё паводочный. Уровни воды в реке и её расходы сильно изменяются в течение года (средний расход воды — около 20 м³/с, наибольший — около 1000 м³/с). Ледяной покров (ледостав) Псекупса неустойчив и непродолжителен. В иные тёплые годы ледостава вообще не бывает, а обычная продолжительность его — 1—2 месяца (иногда около 20 сут.).

Вода реки Псекупса вблизи выходов в неё сернистых источников имеет на некотором протяжении характерный мутно-зелёный цвет и запах, вследствие обогащения её сероводородом и выпадения серы. Исключительно живописны окрестности Горячего Ключа.

Река сплавная.

Этимология 
Адыгское название реки — Псэкъупс, можно перевести как «река долины черноклёна», где псэй — «черноклён», къо — «долина», пс(ы) — «вода», «река». 

Иногда название реки переводят с адыгейского как — голубая река, река с перевала или глубоководная река. Однако эти варианты бездоказательны и имеют иное правописание и произношение на адыгейском языке.

Притоки (км от устья) 
 43 км: река Дыш (Малый Дыш, щель Дыш) (лв)
 68 км: река Солёная (Лисицина щель) (пр)
 88 км: река Каверзе (Кобза, Хоарзе, Тхамахинская щель) (лв)
 96 км: река Орлова щель (лв)
 102 км: река Чепси (лв)
 104 км: река Хатыпс (пр)
 117 км: река Большая Собачка (лв)
 133 км: река Псиф (Агой) (пр)

Населённые пункты 
 Садовое 
 Афанасьевский Постик
 Фанагорийское
 Безымянное
 Горячий Ключ
 Саратовская
 Приреченский 
 Бакинская
 Псекупс
 Пчегатлукай
 Вочепший
 Нововочепший

Экспедиция «Псекупс-88» 
В июне 1988 года студентами заочного отделения географического факультета Кубанского государственного университета совместно с членами любительской киностудии в Горячем Ключе была организована экспедиция «Псекупс-88», основной целью которой было выявление антропогенных факторов, пагубно влияющих на экологическое состояние бассейна реки Псекупс.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Притоки Кубани
Реки Краснодарского края
Реки Адыгеи